Всеобщие выборы в Парагвае 2018 года прошли в воскресенье, 22 апреля. Президент Орасио Картес и вице-президент Хуан Афара из Колорадо не имели права на переизбрание. Президентский срок Картеса изначально должен был закончиться только в августе 2018 года, но он решил снять с себя полномочия, чтобы занять место в сенате страны. Новый президент и вице-президент вступят в должность 15 августа 2018 года и будут исполнять свои обязанности до августа 2023 года.

Избирательная система 
Президент Парагвая избирается в один тур голосования путём простого большинства. 80 членов палаты депутатов избираются по закрытым спискам пропорционального представительства по 18 многомандатным округам на основе департаментов Парагвая. 45 членов Сената избираются по единому общенациональному избирательному округу с использованием закрытого списка пропорционального представительства.

Результаты

Президент 

Голосование за рубежом

Парласур 
 Колорадо -10
 Либераьная партия -7
 Фронт Гуасо -1

Сенат 

Либеральная партия , Фронт Гуасу и Прогрессивно-демократическая партия члены Великого альянса народного обновления.

Опросы общественного мнения

Примечания 

Выборы в Парагвае
Парагвай